Damgaard oder Damgård ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Damgaard (* 1955), grönländischer Musiker und Sportler
 Allan Damgaard (* 1986), dänischer Handballspieler 
 Daniel Damgaard (* 1981), dänischer Badmintonspieler
 Jacob Damgaard (* 1985), dänischer Badmintonspieler
 Jesper Damgaard (* 1975), dänischer Eishockeyspieler
 Michael Damgaard (* 1990), dänischer Handballspieler 
 Thomas Damgaard (Boxer) (* 1971), dänischer Boxer
 Thomas Damgaard (* 1974), dänischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Damsgaard